2 miejscowości w Polsce: 
 Felinów – wieś w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Modliborzyce 
 Felinów – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Osjaków